Ichthyoelephas är ett släkte av fiskar. Ichthyoelephas ingår i familjen Prochilodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ichthyoelephas